Latifa bint Mohamed bin Rashid Al Maktum (en árabe: شيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم, Laṭīfa bint Muḥammad bin Rāshid al-Maktūm; Dubái, 5 de diciembre de 1985) es una jequesa emiratí y miembro de la familia gobernante de Dubái. Su padre, el jeque Mohamed bin Rashid Al Maktum, es el primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, y su madre, Houria Ahmed Lamara, es argelina.

Por parte de padre, tiene varios medio hermanos y hermanas; y comparte el mismo nombre con dos de ellas. Es hermana de padre y madre de la jequesa Maitha (nacida en 1980), la jequesa Shamsa (nacida en 1981) y el jeque Mayid (nacido en 1987).

Desaparición 
Latifa escapó de Dubái a finales de febrero de 2018 y fue devuelta forzosamente desde aguas internacionales cerca de la costa india por una operación conjunta de India y Emiratos el 4 de marzo de 2018. En diciembre de 2018, la corte real de Dubái dijo que estaba de vuelta en Dubái. Se cree que está medicada por la fuerza y retenida por orden de su padre. 

En febrero de 2021 Latifa decía que estaba privada de su libertad y que su vida corría peligro. El 21 de abril de 2021 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le reclamó al gobierno de Emiratos Árabes una prueba de que Latifa está con vida.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Dubái
Política de los Emiratos Árabes Unidos